Il singolare dell'Estoril Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Muster era il detentore del titolo e ha battuto in finale 7–6 (7–4), 6–4 Andrea Gaudenzi.

Teste di serie

  Thomas Muster (campione)
  Evgenij Kafel'nikov (primo turno)
  Albert Costa (primo turno)
  Gilbert Schaller (primo turno)

  Paul Haarhuis (semifinali)
  Carlos Costa (quarti di finale)
  Alberto Berasategui (secondo turno)
  Bohdan Ulihrach (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Estoril Open 1996
ATP Tour 1996